

Ерлі — муніципалітет в Італії, у регіоні Лігурія,  провінція Савона

Ерлі — місто, штат Айова
 Ерлі — місто, штат Техас

Ерлі - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Ерлі - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале
 Ерлі - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор